Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Karin Knappová, která se rozhodla turnaje nezúčastnit.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená dvacetiletá Japonka Nao Hibinová, která předtím nikdy nebyla ve čtvrtfinále turnaje WTA, když ve finále zdolala chorvatskou tenistku Donnu Vekićovou po dvousetovém průběhu dvakrát 6–2. V probíhající sezóně i na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství, v prvním odehraném finále.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Hibinová sdělila: „Poklidná atmosféra a milí lidé mi zpříjemnili zdejší pobyt v Taškentu. Byl to skvělý týden. Jsem moc šťastná, že jsem tu získala svůj první titul a doufám, že se příští rok vrátím.“

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2015